Conduct unbecoming an officer and a gentleman, een Amerikaanse wet
Conduct Unbecoming (toneelstuk), een toneelstuk van Barry England (1969)
Conduct Unbecoming (film), een daarop gebaseerde film uit 1975
Conduct Unbecoming: Gays and Lesbians in the US Military, een boek van Randy Shilts uit 1993